La competizione degli anelli di Ginnastica artistica dei Giochi della XVII Olimpiade si è svolta alle Terme di Caracalla a Roma dal 5 al 10 settembre 1960.

Programma

Risultati

Qualificazioni

Finale

Bibliografia

Collegamenti esterni

Anelli